Третьяко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области России. Административный центр — деревня Третьяково.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 2 декабря 2004 года.

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года было упразднено Бабинское сельское поселение и все его населённые пункты были включены в Третьяковское сельское поселение.

Главой поселения и Главой администрации является Иванков Александр Николаевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 258,2 км²
 Расположение: юго-восточная часть Духовщинского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Пречистенским сельским поселением
 на востоке — с Ярцевским районом
 на юге — с Бабинским сельским поселением
 на юго-западе — с Духовщинским городским поселением
 на западе — с Булгаковским сельским поселением
 на северо-западе — с Береснёвским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Нелидово и автодорога Духовщина — Ярцево.
 Крупные реки: Царевич.

Население 

Общая численность населения — 1140 человек.

Населённые пункты 
В состав поселения входят 56 населённых пунктов:

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Духовщинского района